Акакій Хорава — грузинський актор, театральний режисер, педагог, народний артист СССР (1936).
 Хорава Давид Елгуджаєвич — український дзюдоїст, майстер спорту України міжнародного класу, паралімпійський Чемпіон 2012 року.